Spitzmühle steht für:

 Spitzmühle (Altlandsberg), Wohnplatz der Stadt Altlandsberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Spitzmühle (Strausberg), Wohnplatz der Stadt Strausberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Spitzmühle (Wolferstadt), Einöde der Gemeinde Wolferstadt, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Spitzmühle (Zell am Harmersbach), der Stadt Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Spitzenmühle